LRJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lemars Municipal (Stati Uniti)